Raymond Loretan peut désigner : 
 Raymond Loretan (1885-1963), homme politique valaisan ; 
 Raymond Loretan (1955-), homme politique genevois et petit-fils du précédent.